Григорий Васильевич Вовчинский () — украинский спортсмен, чемпион зимних Паралимпийских игр в Сочи и Пекине, а также призёр зимних Паралимпийских игр в Ванкувере.

Биография 
Григорий Васильевич Вовчинский родился 4 июля 1988 года в селе Белоусовка Драбовского района Черкасской области Украинской ССР. С детства занимается различными видами спорта. Окончил Черкасский национальный университет имени Б. Хмельницкого.
Дебютировал на Зимних Параолимпийских играх в Ванкувере где завоевал 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Спортивные достижения 
  — Зимние Паралимпийские игры 2010 года (биатлон, 12,5 км)
  — Зимние Паралимпийские игры 2010 года (лыжные гонки, эстафета 1x4 км + 2x5 км)
  — Зимние Паралимпийские игры 2010 года (биатлон, 3 км)
  — Зимние Паралимпийские игры 2010 года (лыжные гонки, 10 км)
  — Зимние Паралимпийские игры 2014 года (биатлон, 15 км)

Награды 
 Орден «За заслуги» I степени (2018)
 Орден «За заслуги» II степени (23 августа 2014)
 Орден «За заслуги» III степени (2010)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Национального комитета спорта инвалидов Украины 
 Результаты выступления на Параолимпиаде в Ванкувере
 Профиль на сайте зимних Паралимпийских игр в Сочи 2014 года

Лыжники Украины
Биатлонисты Украины
Чемпионы Паралимпийских игр по биатлону
Чемпионы Паралимпийских игр от Украины
Чемпионы зимних Паралимпийских игр 2014 года
Чемпионы зимних Паралимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 2010 года
Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 2018 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2010 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2022 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2018 года